Nothing without You est un album de Mel Tormé et Cleo Laine (1991).
Nothing Without You est une chanson d'Ami Suzuki (1999).